Кра́ги (ед. ч. кра́га) — многозначный термин.

 Краги — кирзовые или кожаные голенища при езде верхом.
 Краги — одежные аксессуары.
 Краги — хоккейные перчатки.
 Краги — перчатки сварщика.
 Краги — мотоциклетные перчатки без пальцев.

В искусстве 

 Краги — сказочные злые существа из игры «Dungeon Siege».
 Крага — разбойник, персонаж сказки Л. Л. Яхнина «Площадь картонных часов».
 Краг — первосвященник (жрец), герой сказки А. М. Волкова «Огненный бог марранов».

См. также 
 Чапы
 Гетры
 Гамаши

Ссылки